Pełty peut désigner :

Toponymie

 Pełty, un village dans la voïvodie de Mazovie.
 Pełty, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.